Александра Николаевна Куликова (настоящая фамилия Чиркова; 6 марта 1943, Куликовка — 16 августа 2021) — мордовская певица, солистка хора. Народный артист РСФСР (1986).

Биография 
Родилась 6 марта 1943 года в селе Куликовка (отсюда псевдоним Куликова), Рузаевский район, Мордовская АССР. По национальности мокша.

С 1962 года — артистка и солистка хора Государственного ансамбля песни и танца Мордовской АССР «Умарина». В 1972 году — выпускница ВТМЭИ (Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства) (Москва). С 1980 года — солистка и художественный руководитель ВИА «Лайме» («Черемуха»). В 1985 году вышла сольная пластинка на студии Мелодия, «Я люблю свою Россию». В 1989 году о жизни и творчестве певицы был снят телевизионный фильм «Будьте счастливы, люди» (Куйбышевтелефильм). В 2000 году вышла сольная аудиокассета, в 2001 году выпущен сольный CD (аудио-диск).

Награды и звания 
 1967 Заслуженный работник культуры Мордовской АССР
 1972 Заслуженный артист Мордовской АССР
 12.08.1976 Заслуженный артист РСФСР
 1979 Государственная премия Мордовской АССР
 06.01.1986 Народный артист РСФСР
 1997 Народный артист Республики Мордовия
 2005 Орден Славы III степени (Мордовия)

Семья 
 Отец — Николай Васильевич, участник Великой Отечественной войны.
 Муж — Чирков, Владимир Фёдорович, баянист

Источники 

 Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная энциклопедия / под общ.ред. Н. И. Бояркина. — Саранск: Мордов.кн.изд-во, 2011. — С. 152.

Ссылки 
 http://www.kulikova13rus.narod.ru/
 http://www.mordov-mus.mrsu.ru/personalii/kulikova.html

Певцы и певицы на мокшанском языке
Народные артисты Мордовии
Заслуженные артисты Мордовской АССР
Заслуженные работники культуры Мордовской АССР
Кавалеры Ордена Славы (Мордовия)